Calder River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Calder River (Inglis River), Nebenfluss des Inglis River in Tasmanien
 Calder River (Victoria)
 Calder River (Western Australia) in der Kimberley-Region

Siehe auch:
 River Calder